I-73 (Interstate 73) — межштатная автомагистраль в Соединённых Штатах Америки длиной 33,5 мили (53,9 км). В настоящий момент проходит по территории штата Северная Каролина.

Маршрут магистрали 

По состоянию на 2010 год магистраль располагается целиком в штате Северная Каролина: северный конец дороги располагается в городе Гринсборо, южный — немного южнее Кандора. В будущем I-73 будет проходить от Южной Каролины на юге до Мичигана на севере.

Основные пересечения 
  NC 211, Кандор
   NC 24 / NC 27, Биско
  NC 705

Ссылки 
 

Межштатные магистрали США
Дороги Северной Каролины